Сосруко — пам'ятка археологія у Кабардино-Балкарії
 Сосруко — герой нартського епосу